

Biografia

Infanzia ed educazione 
È la figlia maggiore del principe e duca Max in Baviera (uno dei figli di Alberto Leopoldo di Baviera, nipote ed erede di Re Luigi III di Baviera) e di sua moglie, la contessa Elisabeth Douglas.
È nata a Monaco di Baviera il 28 ottobre 1967, battezzata come Sofia Elisabetta Maria Gabriella nella cappella della casa della sua famiglia a Kreuth il 18 novembre. I suoi padrini furono la sua zia materna, la duchessa di Marlborough e l'arciduchessa Gabriella d'Austria.

Sofia ha trascorso la sua infanzia insieme con i suoi genitori e le sue sorelle a Schloss Ringberg. Dal 1978 al 1980 ha frequentato la scuola primaria di Heiligenstadt. Si è poi trasferita alla scuola secondaria Hohemburg a Lenggries e ha poi studiato storia della lingua e letteratura inglese all'Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt.

Matrimonio 
Sofia ha sposato il principe ereditario del Liechtenstein Luigi il 3 luglio 1993 nella chiesa di San Florino (in seguito cattedrale) di Vaduz.

Discendenza 
La principessa Sofia e il principe Luigi del Liechtenstein hanno avuto quattro figli:
principe Giuseppe Venceslao Massimiliano Maria, conte di Rietberg (nato il 24 maggio 1995 a Londra).
principessa Maria Carolina Elisabetta Immacolata, contessa di Rietberg (nata il 17 ottobre 1996 a Grabs).
principe Giorgio Antonio Costantino Maria, conte di Rietberg (nato il 20 aprile 1999 a Grabs). 
principe Nicola Sebastiano Alessandro Maria, conte di Rietberg (nato il 6 dicembre 2000 a Grabs).

Titoli e trattamenti 
28 ottobre 1967 – 16 gennaio 1973: Sua Altezza Reale, la principessa Sofia di Baviera
16 gennaio 1973 – 3 luglio 1993: Sua Altezza Reale, la principessa Sofia di Baviera, duchessa in Baviera
3 luglio 1993 – attuale: Sua Altezza Reale, la Principessa ereditaria di Liechtenstein, Contessa di Rietberg

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze bavaresi

Onorificenze del Liechtenstein

Onorificenze straniere

Note

Altri progetti 

Sofia di Baviera
Dame dell'Ordine di Teresa
Dame dell'Ordine di Sant'Elisabetta
Decorati con l'Ordine al merito della Repubblica austriaca